Isoralak bezeichnet:
 Isoralak (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Isoralak (See), See im Distrikt Sisimiut, Grönland